Józef Strutyński (zm. 1761)
 Józef Strutyński (generał)